Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 721 dans le monde.

 Route nationale 721 en France
 Route départementale 721 dans l'Essonne, France